Чапкънов може да се отнася за:
 Георги Чапкънов (р. 1941), български скулптор
 Георги Чапкънов (учител) (1861-1905), български просветен деец
 Иван Чапкънов (1892-1968), български революционер
 Петър Чапкънов (1882-?), български революционер
 Стефан Чапкънов (1938-2020), български диригент